Сестео де лас Авес има више значења:

 Сестео де лас Авес (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сестео де лас Авес (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику